Dębe Wielkie est le nom :

Toponymie

voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Dębe Wielkie, dans le powiat de Mińsk
 du village de Dębe Wielkie, chef-lieu de cette gmina
 du village de Dębe Wielkie, dans le powiat de Wołomin